YLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Meadow Lake (Saskatchewan) (Canada)